Брезник:

 Брезник — город в Болгарии. Находится в Перникской области, входит в общину Брезник.
 Брезник — община в Болгарии. Входит в состав Перникской области.
 Брезник, Рэндолф Джеймс (род. 1967) — американский астронавт НАСА. Полковник ВВС США.